William Page ist der Name folgender Personen:

 William Page (Maler) (1811–1885), US-amerikanischer Porträt-, Genre- und Historienmaler
 William Page (Historiker) (1861–1934), britischer Historiker und Herausgeber
 William Byrd Page (1866–1940), US-amerikanischer Hochspringer, Weltrekordhalter